Heaven on Earth (album Belindy Carlisle)
 Niebo na ziemi